Òptica: un espill o Mirall, superfície on es reflecteix una imatge.
 Nàutica: Espill (nàutica), la part plana de l'extrem de la popa d'un vaixell on s'escriu el seu nom.
 Literatura: 
Espill (Jaume Roig), l'obra més important de Jaume Roig.
L'Espill (revista), revista dedicada a l'assaig, la filosofia i les ciències humanes i les ciències socials.